El Passatge de Piera és un passatge de Barcelona que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Aquest passatge està situat al districte 4 de Les Corts. Es tracta d'un carrer curt amb rengleres de cases, una per banda, amb eixides a la part davantera, tancades per reixes, algunes de les quals estan ornamentades amb flors i arbredes.

Són habitatges unifamiliars amb formes molt similars. Algunes són cases de propietat particular, tot i que la gran majoria estan en règim de lloguer.

Història 
Una bona part de l'espai que ocupen aquests passatges del Camp de la Creu era, antigament, el Convent de les Monges de Loreto, i les cases que comentem foren edificades per allotjar els treballadors de diverses empreses que s'establiren, a les darreries del , en aquest indret, entre d'altres, els d'una fàbrica de xocolata i una de productes químics.

El nom del barri, segurament, té el seu origen en l'existència d'una creu de terme prop del camí vell de Barcelona a Sarrià, que passava per aquests paratges, proper a Les Corts.

Referències 

Patrimoni monumental de les Corts
Piera